Wimbledon-mesterskaberne 2014 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den 128. udgave af Wimbledon-mesterskaberne og den tredje Grand Slam-turnering i 2014. Den blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 23. juni – 6. juli 2014.

Titlerne i herre- og damesingle blev vundet af henholdsvis Novak Djokovic fra Serbien og Petra Kvitová fra Tjekkiet. For begge spilleres vedkommende var det deres anden Wimbledon-titel, og de havde begge vundet deres første titel i 2011.

To danske spillere deltog i turneringen:
 Caroline Wozniacki deltog i damesingle, hvor hun tabte i ottendedelsfinalen til Barbora Záhlavová-Strýcová.
 Frederik Løchte Nielsen stillede op i herredoublerækken sammen med sin svenske makker Johan Brunström. Parret tabte i anden runde til franskmændene Michaël Llodra og Nicolas Mahut.

Pengepræmier 

Pengepræmierne i årets mesterskab var steget med 10,8 % i forhold til året før, således at den samlede præmiesum androg £ 24.037.000. Hovedparten af præmiepengene gik til spillerne i herre- og damesingle, der hver lagde beslag på ca. 40 % af den samlede præmiesum. Derudover var der afsat £ 963.000 til per diem-udbetalinger, således at der i alt var £ 25.000.000 til udbetaling.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle 

Herresingletitlen blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Roger Federer i fem sæt, og som dermed vandt sin anden Wimbledon-titel – den første vandt han i 2011. Det var endvidere Djokovic' 7. grand slam-titel i herresingle, men den første siden han vandt Australian Open 2013.

I semifinalerne havde Djokovic slået Grigor Dimitrov 6–4, 3–6, 7–6, 7–6, mens Federer havde besejret Milos Raonic med 6–4, 6–4, 6–4. Både Dimitrov og Raonic var i en grand slam-semifinale for første gang i deres karrierer, og ingen af dem var tidligere nået længere end anden runde i Wimbledon-mesterskaberne.

Den forsvarende mester, Andy Murray, tabte til Grigor Dimitrov i kvartfinalen.

Damesingle 

Damesingletitlen blev vundet af Petra Kvitová, som dermed vandt sin anden Wimbledon-titel i damesingle – den første vandt hun i 2011. I finalen besejrede tjekken Eugenie Bouchard med 6−3, 6−0 på blot 55 minutter, og kampen blev dermed den femtehurtigste Wimbledon-finale i damesingle gennem tiden.

De to topseedede spillere, Serena Williams og Li Na, blev begge slået ud i tredje runde. Det var første gang i den åbne æra at ingen af de to topseedede i damesingle nåede frem til turneringens anden uge.

Herredouble 

Wimbledon-mesterskabet i herredouble blev vundet af Vasek Pospisil og Jack Sock, som i finalen besejrede de forsvarende mestre, Bob og Mike Bryan i fem sæt. Sejren var den første grand slam-titel for Pospisil og Sock, idet ingen af dem tidligere havde spillet sig frem til en grand slam-finale.

Damedouble 

Sara Errani og Roberta Vinci vandt damedouble-mesterskabet efter finalesejr over Tímea Babos og Kristina Mladenovic, og det italienske par fuldførte dermed en "career grand slam" i damedouble, eftersom de tidligere havde vundet alle de tre øvrige grand slam-turneringer.

Mixed double 

Mixed double-titlen gik til Nenad Zimonjić og Samantha Stosur, som i finalen besejrede Maks Mirnyj og Chan Hao-Ching med 6−4, 6−2. For Samantha Stosur var triumfen den anden Wimbledon-titel i mixed double, eftersom hun også vandt mesterskabet i 2008 sammen med Bob Bryan. Til gengæld havde Zimonjić ikke tidligere vundet titlen.

Eksterne henvisninger 

 Wimbledon

Fodnoter 

2014
WTA Tour 2014
ATP World Tour 2014